«Аноэта» () — домашний стадион футбольного клуба «Реал Сосьедад». Стадион многоцелевого направления, расположенный в Доностия-Сан-Себастьяне, Испания. Стадион, вмещающий 32076 зрителей, был открыт в 1993 году. Изначально он использовался, как домашняя арена «Реал Сосьедада». Сейчас на нём проходят в основном футбольные матчи и Аноэта по прежнему является домашним стадионом «Сосьедада» . Нередко арена использовалась для Heineken Cup по регби, матчей французского клуба — «Олимпик» — Биарриц. В сезоне 2009-10, начиная с 14 тура, оба состава команды «Олимпик» перенесли свои домашние матчи на Аноэта.

История 

В 2004 году Хосе Луис Астизаран стал президентом «Реал Сосьедад», в то же время был запущен проект под названием Gipuzkoarena. Этот проект должен был быть завершен к 2007 году. Его цель состояла в увеличении вместимости стадиона до 42 000 мест, кроме того предполагался демонтаж легкоатлетической инфраструктуры. Также по проекту должны были быть построены отель и торговые площади. Предложение было отклонено городским советом.

В конце 2007 года Бадолья занял должность президента «Реал Сосьедад», вместе с тем он предложил продать клуб и стадион. Это предложение вскоре также было отвергнуто на заседании городского совета. В 2008 году Бадолья сделал ещё два предложения по стадиону, одно из них имело сходство с проектом Gipuzkoarena. Однако Бадолья не успел дождаться решения городского совета и ушёл со своего поста. Однако, спустя некоторое время, городскими властями всё же было принято решение о реконструкции стадиона. Согласно плану, к 2016 году арена должна была вмещать 45 000 зрителей и быть оборудованной по последнему слову техники. Однако в итоге реконструкция переросла в полномасштабную перестройку, и от старого стадиона не осталось ничего. Были заново возведены трибуны, крыша, поле. Новый стадион, согласно плану, должен открыть свои ворота в 2019 году.

Примечания

Выдающиеся события 
 21, 22 и 25 августа 2020 года на стадионе прошли перенесённые из пандемии коронавируса матчи четверть- и полуфинала Лиги чемпионов УЕФА среди женщин 2019/20, а также 30 августа на стадионе прошёл финал турнира.

Ссылки 

 Official website Estadio Anoeta 
 Anoeta Stadium at Realsociedad.com 
 Stadium Guide Article
 Estadios de España

Футбольные стадионы Страны Басков
Здания и сооружения Сан-Себастьяна
Спорт в Сан-Себастьяне
ФК «Реал Сосьедад»